Джон Ко́нвей:
 Джон Б. Конвей (), профессор математики из Университета Джорджа Вашингтона в США.
 Джон Хортон Конвей (), профессор математики из Принстонского университета. Известен как создатель клеточного автомата Игра «Жизнь».
 Джон Сеймур Конвей () - историк из Университета Британской Колумбии.
 Джон Конвей (), американский игрок в футбол. См. также 
 Конвей